Завидичи:

 Завидичи — династия посадников Великого Новгорода (Завид, Дмитр Завидич, Завид Дмитрович).
 Завидичи — деревня в Лепельском районе, Витебской области Белоруссии.